Microtegeus är ett släkte av kvalster. Microtegeus ingår i familjen Microtegeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Microtegeus